Je m'aime est le quinzième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Mâle d'amour
 Le docteur Médard reçoit un homme qui n'espère qu'une chose, qu'on l'embrasse.
 Á l'invisible nul n'est tenu
 Le docteur Médard reçoit l'homme invisible.
 Thérapie désertique
 Un patient remercie le docteur Médard pour son aide. Mais il lui explique qu'il préfère la thérapie des dromadaires.
  Veuves joyeuses
 Le docteur Médard aide une veuve à surmonter son deuil.
 Ado...pté
 Le docteur Médard aide un couple qui vient d'avouer à leur fils qu'il a été adopté.
 De quoi perdre la fesse
 Le docteur Médard  aide pour la sixième fois le patient souffrant de douleurs aux doigts.
 Tempête en mère
 La mère d'Yvonne veut l'empêcher de se marier.
 Le corps beau et le regard
 Le docteur Médard aide un chippendale.
 Psychodrames
 Le docteur Médard découvre que ses confrères souffrent du même mal que lui quand ils voient trop de patients.
 Examen d'entrée
 Le docteur Médard raconte à un de ses patients que les coups à la porte reflètent la personnalité.
 Une foi de trop
 Le docteur Médard vient en aide à un homme qui encore une fois croit qu'il est Jésus.
 Ah la niche
 Le docteur Médard  est arnaqué par un aveugle.
 La roue de l'infortune
 Appelé au chevet d'un mourant, le docteur Médard ignore que celui-ci cache un secret.
 Problème enfantin
 Le docteur Médard montre de l'aide à une fille qui enferme son entourage partout.
 L'étendue du mal
 Le docteur Médard soigne un homme  qui ne s'allonge jamais par peur de se faire piétiner.
 Mains courantes
 Une énième aventure du patient souffrant de problèmes aux doigts.
 Gros maux
 Le docteur Médard sert de sac sur lequel un homme vide ses injures.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2008